Once again est un terme anglais qui peut signifier encore une fois

Album 

 Once Again est un album de Barclay James Harvest sorti en 1971 ;
 Once Again est un album de John Legend sorti en 2006.

Télévision 
 Once Again, téléfilm réalisé par  Amin Q. Chaudhri en 1987.
 Once and Again, le titre original de Deuxième Chance) est une série télévisée américaine en 63 épisodes de 42 minutes, créée par Marshall Herskovitz et Edward Zwick - diffusée entre 1999-2002.

Voir aussi